Paracypridinae — підродина черепашкових рачків родини Candonidae.

Роди 
 Myanmarcypris Wang et al., 2020
 Paracypria Sars, 1910
 Paracypris Sars, 1866
 Parapontoparta Hartmann, 1955
 Pontoparta Vavra, 1901
 Tasmanocypris McKenzie, 1979
 Thalassocypria Hartmann, 1957

Примітки 

Черепашкові
Підродини членистоногих